Webbed — 2D приключенческая игра-головоломка, разработанная и изданная австралийской студией Sbug Games из Брисбена. В основанной на физике игре, действие которой разворачивается в фэнтезийной версии Квинсленда, игроки управляют пауком-скакуном, цель которого — спасти своего парня после того, как его похитила птица, в этом помогут другие различные насекомые. Игрок может использовать паутину,чтобы перемещаться в различные области, создавать мосты или перемещать объекты, использовать свои глаза, как  лазер, чтобы выжигать паутину.

В октябре 2019 года ранний прототип Webbed был опубликован на сайте инди-игры Itch.io. Готовая игра была выпущена для Windows, macOS и Linux 9 сентября 2021 года. Позже она была адаптирована под PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 2 февраля 2022 года.

Игровой процесс 
Геймплей имеет простой, нелинейный стиль, который побуждает игроков исследовать и повторно посещать области открытого и взаимосвязанного пространства карты, чтобы полностью открыть для себя все 5 различных уровней.

Игрок управляет самкой прыгающего павлиньего паука, функциональность игрового процесса сосредоточена в основном вокруг ее способностей к плетению паутины. Паутину можно использовать для перемещения игрока по карте и перетаскивания объектов. Паутинные канаты, можно использовать для прикрепления между объектами, для создания мостов или манипулирования объектами, которые остаются до тех пор, пока не будут уничтожены. Другие особенности игрового процесса включают лазерные стреляющие глаза, которые можно использовать для нанесения урона врагам, уничтожения препятствий на карте, таких как деревянные доски, паутина и различные предметы. А также мини-игра на скейтбординге, плавание и полёт с использованием листьев для перемещения по карте.

В игре присутствует система частых контрольных точек, при которой игрок может умереть, натыкаясь на шипы или падая на них по всей карте, не теряя при этом большого прогресса.

Кроме того, в игре есть дополнительные небольшие квесты по сбору личинок муравьев, мух, пыльцы и детенышей пауков, которые вознаграждают игрока различными предметами, которые можно найти в главном меню. В этом меню также отображаются области карты с заполненными кружками, указывающими на то, что все предметы коллекционирования были найдены, и пустыми слотами, указывающими на то, что их ещё предстоит найти.

Кроме того, в игре имеется кнопка танца, с помощью которой, можно находящихся рядом насекомых начать танцевать, повторяя за персонажем.

В игре также есть «режим арахнофобии» в меню, который превращает пауков в цветные капли.

Сюжет 
Сюжет повествует о паучихе по имени Бадди, самки павлина паука-скакуна, которая отправляется на поиски, чтобы спасти своего парня после того, как его похитили. Для выполнения задачи предстоит прибегнуть к помощи и ресурсам трёх других видов различных насекомых: пчел, муравьев и навозных жуков, помогая им в достижении их собственных целей. Среди этих целей: завершение строительства Робота-муравья по имени Мехмур, которому необходимо прикрепить механические ноги паутиной. Все вместе они помогают игроку построить воздушный шар, сделанный из шелкового кокона мотылька, при этом муравьи обеспечивают рабочую силу, пчелы обеспечивают ремонт воздушного шара, а навозные жуки — топливо, чтобы добраться до гнезда птицы.

Разработка 
Webbed разработан соавторами Райли Невиллом и Ноем Сеймуром и имеет красочный пиксельный 2D-арт стиль с анимацией, созданной на движке GameMaker, как для игроков, так и для неигровых персонажей.

В интервью checkpointgaming Райли Невилл объяснил причину появления персонажа-паука: «Если вы видели видео с пауками-павлинами, танцующими свои маленькие танцы, они невероятно милые. В них нет ничего угрожающего. Это не враг! Всего около миллиметра в длину, это крошечный танцующий, красочный друг, и мы хотим показать такого персонажа в нашей игре».

Кроме того, другой разработчик Ноа, который уже делал инди-проект для сайта itch.io, объяснил что такие вещи как «Путаница ног», отмечают очарование и любовь к ним: «Я просто продолжаю проваливаться в кроличью нору все дальше и дальше. Я купил большие книги о самых документированных пауках Австралии и люблю фотографировать их у себя на заднем дворе».

Райли также проявил интерес к этому, породив режим арахнофобии, который превратил всех насекомых в капли, для тех в социальных сетях, кто все ещё выражал страх перед насекомыми.

Отзывы критиков 
Алекс Уокер из Kotaku дал Webbed положительный отзыв, несмотря на то, что отметил свою арахнофобию, похвалив паутинную-механику и дал свой комментарий: «Это не совсем прорыв, когда дело доходит до платформерных головоломок, но это глубокое, механическое удовлетворение».

Положительный обзор Webbed Зака Джексона хвалит причудливый и забавный игровой процесс, в частности механику качания на паутине, солидный и весёлый саундтрек, но критикует некоторые трудности в перемещении объектов с помощью упомянутых паутин, давая игре оценку 8/10. «Веб-механика веселая и плавная, а раскачивание особенно является одним из самых ярких моментов игры — продираться сквозь кусты, как Джордж из джунглей, — это действительно хорошее времяпрепровождение».

Награды и номинации

Примечания 

Компьютерные игры 2021 года